El apellido Niebuhr puede hacer referencia a:
 Carsten Niebuhr (1733-1815), matemático, naturalista y cartógrafo alemán.
 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), historiador y político alemán, hijo del anterior.
 Reinhold Niebuhr (1892-1971), teólogo y politólogo estadounidense.
 Dietrich Niebuhr (1888-1961) fue un oficial de marina y diplomático alemán.
 Helmut Richard Niebuhr (1894-1962) fue un teólogo americano-alemán.
 Hermann Niebuhr (1904-1968) fue un jugador de baloncesto alemán.
 Louis Niebuhr (1936-) es un escultor alemán.
 Marcus von Niebuhr (1817-1860) fue un consejero de Federico-Guillermo IV de Prusia.